Кубок ПФЛ:
 Кубок ПФЛ — ежегодный футбольный турнир, проводившийся Профессиональной футбольной лигой России (ПФЛ) среди команд-победительниц зональных турниров второго дивизиона с 2003 по 2010 год.
 Кубок ПФЛ «Переправа» — российский футбольный турнир для молодёжных команд, в 2002—2009 годах носил название Кубок ПФЛ «Надежда».
 Кубок ПФЛ Украины — украинский футбольный турнир, дважды разыгрывавшийся в 2009 году (зимой и ).
  — болгарский футбольный турнир для клубов двух высших дивизионов Болгарии, проводившийся в 1994—1997 годах. Победитель получал путёвку в Кубок Интертото.
 Кубок ПФЛ Узбекистана — футбольный турнир в Узбекистане, организуемый Профессиональной футбольной лигой Узбекистана (ПФЛ Узбекистана) и Футбольной ассоциацией Узбекистана (ФАУ), проводился в 2010—2015 годах.

См. также 
 
 Кубок лиги